Нарок может означать:
 Нарок - свод правил и законов
 
  — пересыхающая река в Кении.
  — река в Кении.
 Нарок (город) — город в Кении.
 Нарок (округ) — округ в Кении.
 Нарок (аэропорт) — аэропорт города Нарок.
 Нарок (Польша) — деревня в Польше.